Арена — фамилия.

 Арена, Брюс (род. 1951) — американский футболист и футбольный тренер.
 Арена, Джильдо (1921—2005) — итальянский ватерполист и пловец.
 Арена, Мари (род. 1966) — бельгийский государственный деятель.
 Арена, Тина (род. 1967) — австралийская певица, пианистка, музыкальный продюсер, актриса и сценарист.

См. также 
 Арена (значения)